Egregy (folyó) (Agrij, Agriş), a Szamos bal oldali mellékfolyója Romániában
 Egregy (település), Hévízszentandrással 1946-ban Hévíz néven egyesült település
 Magyaregregy (Ungarisch-Eggrad, Gređa), település Baranya megyében
 Alsóegregy, korábban Magyaregregy a volt Doboka, majd Szilágy vármegyében, ma Românaşi, Romániában
 Felsőegregy, korábban Felegregy néven is szereplő falu a volt Doboka, majd Szilágy vármegyében, ma Agrij, Romániában